Ліга I 2008—2009 — 91-й сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вперше здобула Уніря (Урзічень).

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Арджеш по закінченню сезону був понижений до ліги ІІ через підкуп суддів.
2. Клуб ЧФР (Клуж-Напока) взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як переможець Кубку Румунії 2008—2009.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Ліга І на soccerway 
 Ліга І на rsssf  

2008—2009
Румунія
Румунія
2008 у румунському спорті
2009 у румунському спорті